Antonio Di Natale, född 13 oktober 1977 i Neapel i Italien är en italiensk före detta fotbollsspelare som senast spelade för den italienska fotbollsklubben Udinese. Antonio Di Natale bekräftade sommaren 2016 att han slutar med fotboll.

Di Natale var en mångsidig anfallare med ett utpräglat sinne för mål. Di Natale var också känd för att kunna spela var som helst i frontlinjen, som ensam anfallare eller på kanten i ett tremanna-anfall. Han är känd för sin dribblingsförmåga, fart och för sin förmåga att göra mål och skapa målchanser på ett exceptionellt sätt.
Di Natale vann skytteligan i Serie A för säsongen 2009/10, liksom 2010/11. Antonio Di Natale anses vara Udineses bästa och mest trogna spelare genom tiderna.

Klubbkarriär
Trots att han var född i Neapel, så flyttade Antonio Di Natale till norditalien och anslöt sig till Empoli FC. Di Natale tränades i Empolis ungdomsakademi och sändes på lån till mindre lag innan han blev intagen i seniortruppen 1999. Han imponerade på många när han spelade för Empoli i Serie A och togs t.o.m. in i Italiens landslag. Trots erbjudanden från att flera av de italienska storklubbarna valde han att förlänga kontraktet med Empoli. Först när Empoli relegerades från Serie A 2004 flyttade han till Udinese istället och har varit klubben trogen sedan dess.

Efter att ha gått till Udinese Calcio inför säsongen 2004/2005 bildade Di Natale anfall med Vincenzo Iaquinta och David Di Michele, och den friulanska klubben slutade på 4:e plats i slutet av säsongen och kvalificerade för UEFA Champions League inför följande säsong. Di Natale gjorde 7 mål på 33 matcher.

Säsongen 2007/2008, gjorde Di Natale 17 mål i ligan. De två mest kända målen gjordes i omgång 4, när Udinese spelade mot Reggina. Han gjorde en lysande lobb i 5:e minuten och en fantastisk volley i den 63:e med vänsterfoten. Di Natale bildade en formidabelt anfallsduo med Fabio Quagliarella och Di Natale förbättrade sitt målgörande den säsongen då han utvecklades till lagets naturliga målgörare. År 2007 utsågs han till kapten för Udinese och hans kontrakt förlängdes till 30 juni 2012

2007 fick han återigen en plats i italienska landslaget och gjorde några mål. Han visade sig vara viktig för truppen då han hjälpte Italien till en svår vinst mot Ukraina i kvalet till fotbolls-EM 2008.

Han anses ofta ha utvecklats sent i sitt spel och hans spelstil jämförs ofta med Alessandro del Pieros.

Statistik

Uppdaterad 22 november 2015

Referenser

Källor

Noter 

Italienska fotbollsspelare
Italienska landslagsspelare i fotboll
Födda 1977
Spelare i Empoli FC
Spelare i AS Varese 1910
Spelare i Udinese Calcio
Spelare i Europamästerskapet i fotboll för herrar 2008
Män
Levande personer
Spelare i VM i fotboll 2010
Spelare i Europamästerskapet i fotboll för herrar 2012